Pehelysúlyú amatőr ökölvívók listája

Botos András
Howard Davis
Yuriorkis Gamboa
Borisz Georgijev
Ángel Herrera
Scott Harrison
Adolfo Horta
Falk Huste
Rocky Juarez 
Sahin Imranov 
Szomlak Kamszing
Yakup Kilic
Kovács István 
Vaszil Lomacsenko
Raimkul Malakbekov
Arnaldo Mesa
Nagy János
Ramaz Paliani
Giovanni Parisi 
Marco Rudolph
Bekzat Szattarhanov 
Albert Szelimov
Bahodirzson Szultanov 
Vitali Tajbert
Andreas Tews
Szerafim Todorov 
Alekszej Tyiscsenko
Galib Zsafarov

Ökölvívólisták